

Купріяново — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Купріяново — присілок, Сернурський район, Марій Ел